Пила () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 133 человека (2008 г.), плотность населения составляет 17 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 13020. Телефонный код — 0163.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/